

Гайленд-Лейкс — переписна місцевість, штат Алабама
 Гайленд-Лейкс — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі